Blera — род двукрылых из семейства журчалок.

Описание 
Мухи от 7 до 15 мм. Глаза без волосков. У самцов глаза обычно соприкасаются. Исключение составляют виды Blera umbratilis и Blera yudini. Лицо самцов с хорошо заметным бугорком, у некоторых видов лицо почти ровное. Грудь и брюшко в длинных волосках.

Биология 
Особенности образа жизни личинок слабо изучены. Развиваются под корой хвойных, в дуплах дуба или гниющих пнях. Имаго встречаются в лесных местообитаниях, на опушках и вдоль дорог, питаются нектаром цветков различных растений, преимущественно из семейства розоцветных.

Систематика 
В состав рода включают следующие виды:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны из отложений раннего миоцена в Чехии.

Распространение 
Представители рода встречаются преимущественно в Голарктике. Два вида (Blera chillcotti и Blera himalaya) известны из Ориентальной области. Центрами видового разнообразия являются Дальний Восток России и запад США и Канады, включая район Великих озёр.

Примечания 

Eristalinae
Роды двукрылых